Šurice – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Šurice – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Łuczeniec